Schumaghalijew ist der Familienname folgender Personen:

 Asqar Schumaghalijew (* 1972), kasachischer Politiker
 Nikolai Schumaghalijew (* 1952), kasachischer Serienmörder und Kannibale